Niebla puede referirse a:

Paleontología 
 Niebla antiqua, una especie de dinosaurio descubierto en Argentina.

Naturaleza 
 El fenómeno meteorológico: niebla
 El nombre común de la planta Lolium temulentum.

 Geografía 
 Niebla (España), localidad de la provincia española de Huelva.
 Niebla (Chile), localidad de la provincia chilena de Valdivia.

 Literatura 
 Niebla (novela), novela escrita por Miguel de Unamuno en 1907 y publicada en 1914. 
 Niebla (novela de Ba Jin), una novela escrita por Ba Jin en 1931.
 Niebla, el perro de Heidi, serie japonesa de televisión basada en el cuento homónimo.

 Cine 
 Niebla (película)'', película coreana dirigida por Shim Sung-bo en 2014.
 Niebla, película española dirigida por Benito Perojo en 1932.
 Niebla (telenovela)''', una telenovela mexicana.

Véase también 
 La niebla